AlisCargo Airlines S.p.A. o più semplicemente AlisCargo Airlines, è un operatore aereo italiano, attivo nel trasporto merci e posta.

Il 27 dicembre 2022 l'ENAC ha sospeso la licenza di volo al vettore, interrompendo cosi qualsiasi attività dello stesso.

Storia 
La compagnia aerea è nata da un'idea di Alcide Leali che in passato è stato il fondatore di altre compagnie aeree come Air Dolomiti nel 1991 e Cargo Italia nel 2009.

Il primo volo è stato operato il 18 agosto 2021 da Milano a Jinan utilizzando un Boeing 777-200ER in configurazione freighter tramite un accordo con China Eastern Airlines.

AlisCargo effettua voli verso Tokyo-Narita,Hong Kong, Liegi e New York.

Flotta

Flotta storica
AlisCargo Airlines operava in precedenza con i seguenti aeromobili:

Note

Voci correlate 
 Air Dolomiti
 Cargoitalia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Compagnie aeree italiane
Compagnie aeree cargo
Aziende italiane di trasporto merci